Tambu je deveti studijski album ameriške rock skupine Toto, ki je izšel maja 1995 pri založbi Sony Records. Tambu je prvi skupini album, ki je nastal po smrti Jeffa Porcara leta 1992 in prvi album z novim bobnarjem Simonom Phillipsom. Album vsebuje single »I Will Remember«, ki je postal prvi singl skupine Toto, po singlu »I Won't Hold You Back« leta 1982, ki se je uvrstil na britansko lestvico. Dosegel je 64. mesto.

Tambu je bil leta 1997 nominiran za Grammyja za najboljše produciran album.

Seznam skladb

Singli
 »I Will Remember« / »Dave's Gone Skiing«
 »I Will Remember« / »Dave's Gone Skiing« / »Blackeye« (CD/12")
 »I Will Remember« / »Rosanna« / »Africa« / »Georgy Porgy«
 »The Turning Point« / »The Road Goes On« / »Time is the Enemy«
 »The Other End of Time« / »Slipped Away«
 »The Other End of Time« / »Slipped Away« / »Home of the Brave«
 »If You Belong to Me« / »Don't Stop Me Now«

Zasedba

Toto
Steve Lukather – kitare, solo vokal, spremljevalni vokal, mandolina (12), sintetizator, klavir (2, 6, 10)
David Paich – klaviature, spremljevalni vokal, solo vokal
Mike Porcaro – bas kitara, klaviature (7)
Simon Phillips – bobni, klaviature (7), programiranje

Dodatni glasbeniki
Lenny Castro – tolkala (1, 2, 6)
Michael Fisher – tolkala (4)
Paulinho da Costa – tolkala (5, 7, 8)
Chris Trujillo – tolkala (8)
Jenny Douglas-McRae – spremljevalni vokal, solo vokal (5, 7)
John James – spremljevalni vokal, solo vokal (9)
Chuck Findley – trobenta (3)
Phillip Ingram – spremljevalni vokal
Ricky Nelson – spremljevalni vokal (5, 7)
Steve Porcaro – programiranje (5)

Sklici

Albumi skupine Toto
Albumi leta 1995